Embaúba pode ser:

Localidades

 Embaúba - município de São Paulo

Botânica
 Embaúba (árvore) - árvore também chamada de embaúva, imbaúba, imbaúva, umbaúba, umbaúva, ambaúba, embaíba, imbaíba' e torém Embaúba-prateada - árvore da família Cecropiaceae Embaúba-da-mata - designação comum a diversas espécies botânicas do género Cecropia''

Não confundir com:Umbaúba' - município brasileiro do estado de Sergipe
Desambiguação